Крупка — река в России, протекает в Старорусском районе Новгородской области. Впадает в озеро Ильмень. Длина реки составляет 13 км.

Река течёт на северо-восток параллельно рекам Макова и Чернец, с которыми соединяется многочисленными каналами.

У истока Крупки между Крупкой и Чернецом стоят деревни Малое Вороново и Большое Вороново Наговского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — бассейн оз. Ильмень без рек Мста, Ловать, Пола и Шелонь, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200512102000024204
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002420
 Код бассейна — 01.04.02.005
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 

Реки Старорусского района
Реки, впадающие в Ильмень